Veracruz kan syfta på:

Geografi

Honduras 

 Veracruz kommun, Honduras, 
 Veracruz, Honduras,

Mexiko 

 Veracruz (delstat), 
 Veracruz, 
 Veracruz, Quintana Roo, Othón P. Blanco, 
 Veracruz kommun, 
 Veracruz (västra Las Margaritas kommun), 
 Veracruz (östra Las Margaritas kommun),

Spanien 

 Beranuy, kommun, Aragonien, Provincia de Huesca,

Se även
 Vera Cruz (olika betydelser)